АПК — аббревиатура, может означать:

 АПК — антигенпрезентирующие клетки
 АПК — Арбитражный процессуальный кодекс
 АПК — автоматический пистолет Калашникова
 АПК — программно-аппаратный комплекс
 АПК — агропромышленный комплекс
 АПК — аргоноплазменная коагуляция
 АПК — амбулаторно-поликлинический комплекс

 Компании, учреждения
 АПК — Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева
 АПК — Апатитский политехнический колледж
 АПК — футбольный клуб из Морозовска

См. также 
 АПК-Инвест — украинская агропромышленная компания, производитель мяса.
 Динамо-АПК